У даній статті подано список екзархів Равенни — правителів Равеннського екзархату.

Джерела 
 

Равенна